Астре́я 
Астрея — богиня справедливости в древнегреческой мифологии, дочь Зевса и Фемиды.
 (5) Астрея — астероид главного астероидного пояса, открытый в 1845 году и названный в честь неё.

 Астрея — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Миноса и Пасифаи.

 «Астрея» — пасторальный роман Оноре д’Юрфе (1607—1628).
 «Астрея» — русскоязычные масонские организации, существовавшие в разное время.